Кратер Уйпл () — небольшой ударный кратер в области северного полюса на обратной стороне Луны. Название присвоено в честь американского астронома Фреда Лоуренса Уиппла (1906—2004) и утверждено Международным астрономическим союзом 17 апреля 2009 г.

Описание кратера 

Кратер перекрывает часть вала приметного кратера Пири. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 14,5 км, глубина 2,3 км

Кратер Уйпл имеет близкую к циркулярной форму c узким несколько сглаженным валом и практически не подвергся разрушению. Вследствие непосредственной близости к северному полюсу Луны дно чаши кратера никогда не освещается Солнцем, а следовательно температура в чаше кратера весьма низка, благодаря чему он является холодной ловушкой для летучих химических элементов и соединений, в частности воды и ртути. Исследования кратера с помощью радара позволяют предположить наличие слоя сравнительно чистого водного льда толщиной не менее 2 м. Такие отложения льда являются потенциальными источниками воды и ракетного топлива в виде жидкого водорода и жидкого кислорода.

К северной части вала кратера Уйпл примыкает большое плато, которое в противоположность чаше кратера освещено Солнцем в течение 80% лунных суток, приближаясь в этом отношении к «пикам вечного света». Благодаря этому температура поверхности плато довольно высока для Луны, составляя в среднем -50 °C (±10 °C). Сочетание условий низких температур в чаше кратера Уйпл и относительно высокой температуры на прилегающем плато является уникальным для области северного полюса Луны.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны